

События

Римская республика 
 Консулы: Марк Плавтий Гипсей и Марк Фульвий Флакк (оба — плебеи); преторы: Гней Домиций Агенобарб, Луций Опимий и Эбуций; монетный триумвир: Марк Порций Лека; цензоры: Гней Сервилий Цепион и Луций Кассий Лонгин Равилла (оба — плебеи).
 Консул Фульвий Флакк вносит законопроект о даровании италикам прав римского гражданства, однако закон отвергнут Сенатом.
 Непринятие закона о римском гражданстве вызывает восстание в городе Фрегеллы. Город взят и разрушен претором Луцием Опимием.
 Фульвий Флакк с армией отправлен защищать Массилию от нападения племени саллювиев. Саллювии разбиты, начинается завоевание Римом Трансальпийской Галлии, там строятся дороги, основываются колонии.
 В Риме проведён ценз населения. Число римских граждан достигает 394 736 человек.
 В Риме построен акведук Аква Тепула.

Ближний Восток 
 Деметрий II Никатор убит по приказу своей жены Клеопатры Теи.
 Селевк V Филометор пытается освободиться от регентства матери, однако Клеопатра убивает его и провозглашает царём другого своего сына Антиоха VIII.
 Александр II Забина ссорится с Птолемеем Эвергетом, поддержка Александра Забина Египтом прекращается.
 Парфянский наместник Гимер становится фактически независимым правителем Вавилонии и Селевкии и принимает титул царя.

Индия 
 На территорию индо-греков вторглись греко-бактрийцы во главе с царём Гелиоклом, сыном Эвкратида, отступивших под натиском юэчжи из Бактрии.

Китай 
 Хунну напали на Китай и захватили крепости Юймын и Шофан.
 Ответные действия Ханьских войск: захват земель чжуки-князя в Тяньшане, на его земле учреждена область Цзю-цюань.

Родились 
 Александр Яннай (ум. 76 год до н. э.) — второй иудейский царь из династии Хасмонеев.
 Квинт Корнелий Максим (ум., предп., после 54 до н. э.), учитель юриспруденции Гая Требация Тесты. Вероятный отец городского квестора Рима 44 года до н. э.
 Маний Отацилий (возможно, носил когномен Красс; ум. после 76 до н. э.), квиндецемвир священнодействий с 77 до н. э.., присутствовавший на военном совете Гнея Помпея Страбона осенью 89 до н. э Вероятный отец коменданта Лисса в 48 году до н. э., носившего такое же имя.
 Филипп I Филадельф (ум. 83 год до н. э.) — царь части Сирии (в 95 до н. э. — 83 до н. э.) из династии Селевкидов. Сын Антиоха VIII Грипа;
 125, ок. — Квинт Цецилий Метелл Целер (ум. после 89 до н. э.), народный трибун 90 года до н. э., занимавший, предположительно, должность эдила вскоре после 89 года до н. э.

Скончались 
 Деметрий II Никатор (род. 161 год до н. э.) — царь Сирии (146—139 до н. э., 129—126 до н. э.) из династии Селевкидов.
 Селевк V Филометор (род. ок. 140 год до н. э.) — царь Сирии из династии Селевкидов (с 126 до н. э.). Сын Деметрия Никанора.
 Чьеу Ван-выонг — второй правитель династии Чьеу, правившей королевством Наньюэ (по-вьетнамски «Намвьет»).

См. также

Примечания